Ремонди́ни () — итальснская фамилия. Может означать:
  — семья итальянских книгоиздателей, работавших в городе Бассано-дель-Граппа с середины XVII до середины XIX веков, среди которых наиболее значимы:
 Ремондини, Джамбаттиста (1713—1773)
 Ремондини, Джованни Антонио (1634—1711) — основатель издательского дела
 Ремондини, Джованни Антонио младший (1700—1769)
 Ремондини, Джузеппе (1672—1742)
 Ремондини, Франческо (1658—1729)
 Ремондини, Леандро (1917—1979) — итальянский футболист, защитник.